Домаха — шабля дамаської сталі, інколи просто шабля.
 Домаха — слов'янізована форма жіночого імені Домна (Домініка). Мало поширення на території Запоріжжя, Центральної та Слобідської України. З середини XX ст. маловживане.

Топонім 

 Домаха — запорозький форпост на березі Азовського моря, центр Кальміуської паланки, сучасне місто Маріуполь.
 Домаха (притока Великої Тернівки)

Села 
 Домаха — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Домаха — Харківська область, Лозівська міська рада

Річки 
 Домаха — річка в Старосинявському районі Хмельницької області, ліва притока Південного Бугу

Інше 
 Домаха — пасажирська зупинна залізнична платформа Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Павлоград I — Синельникове I

Примітки